Pholoides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Georges Florentin Pruvot 1895. Pholoides ingår i familjen Pholoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pholoides